Duma může být:

Politika 
 Duma – ruské shromáždění zastupitelů
 Bojarská duma – nejvyšší vládní orgán ruského státu, složený ze zástupců feudální aristokracie
 Státní duma – dolní komora Federálního shromáždění Ruské federace
 Státní duma Ruského impéria – dolní komora parlamentu Ruského impéria

Další významy 
 Duma (rod) – rod palem
 Duma (píseň) – lyricko-epický žánr ukrajinské lidové slovesnosti

Rozcestníky - 4 znaky